Ваала:
 Ваала — община в Финляндии, в области Северной Остроботнии.
 Ваала — один из районов города Турку, входящий в округ Вариссуо-Лаусте, Финляндия.
 Ваала, Валентин (1909—1976) — финский кинорежиссёр.